Сестини, Бартоломео (1792—1822) — итальянский поэт-импровизатор.
 Сестини, Доменико (1750—1832) — итальянский нумизмат и путешественник.

Примечания